Первый дивизион 1981/1982 — 79-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 18 августа 1981 года и закончился 8 мая 1982 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1981/1982
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1981 году
Спорт в Бельгии в 1982 году